Ізернія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Ізернія — провінція в Італії, у регіоні Молізе.